Ивар Валентин Юханссон (; , Норрчёпинг, Швеция — , Норрчёпинг, Швеция) — шведский борец греко-римского и вольного стилей, трёхкратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион и дважды призёр чемпионатов Европы по греко-римской борьбе, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе, 22-кратный чемпион Швеции по борьбе (1928—1943). Наряду с Карлом Вестергреном, Александром Медведем, Александром Карелиным,  Бувайсаром Сайтиевым и Михаином Лопесом является трёхкратным олимпийским чемпионом по борьбе, а также стал первым из трёх спортсменов, победивших на олимпиаде как в вольной, так и в греко-римской борьбе.

Биография 
Первый серьёзный международный старт борца состоялся на олимпийских играх в 1928 году.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 79 килограммов (средний вес). Турнир проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после двух поражений. В категории боролись 17 спортсменов. После двух поражений выбыл из турнира.

В 1929 году завоевал «бронзу» на чемпионате Европы, в следующем году — «серебро», после этого ниже первого места на чемпионатах Европы борец не опускался. 
 
На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе выступал в соревнованиях как по греко-римской, так и по вольной борьбе. Первыми шли соревнования по вольной борьбе.

В вольной борьбе Ивар Юханссон выступал в категории до 79 килограммов (средний вес); титул оспаривали 7 человек. Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами.

После поражения в первой схватке со счётом 3-0 шведский борец был разъярён. В результате он все остальные схватки закончил досрочно, в финале на третьей минуте уложив броском с захватом шеи и руки американца Роберта Хесса. Не набрав больше штрафных баллов, шведский борец стал олимпийским чемпионом.

После соревнований по вольной борьбе спортсмен, даже не явившись на пьедестал почёта, тут же отправился в сауну сгонять вес (в греко-римской борьбе он был заявлен в меньшей категории) и, сбросив около 5 килограммов за вечер и ночь, был в 10 утра допущен до соревнований.

В греко-римской борьбе регламент турнира был таким же. Ивар Юханссон выступал в категории до 72 килограммов (полусредний вес); титул оспаривали 8 человек. Ивар Юханссон стал чемпионом одних и тех же олимпийских игр во второй раз, и это было первым случаем в истории борьбы.

В 1934, 1935 и 1937 годах Ивар Юханссон выигрывал чемпионаты Европы каждый раз в двух видах: как по вольной, так и по греко-римской борьбе.

На Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине выступал в соревнованиях только по греко-римской борьбе в категории до 79 килограммов (средний вес); титул оспаривали 16 человек. Регламент турнира оставался прежним. Ивар Юханссон опять оказался на голову сильнее своих соперников, набрав только два штрафных балла и став трёхкратным чемпионом олимпийских игр. 

По профессии Ивар Юханссон был полицейским, с 1920-х годов патрулировал в Норрчёпинге. После окончания активной спортивной карьеры совмещал работу с тренерской деятельностью. Умер в 1979 году.

Ивар Юханссон - дядя известного палеонтолога Дональда Джохансона

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Швеции
Борцы полусреднего веса
Борцы среднего веса
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы по алфавиту